Colymbothetidae — семейство вымерших насекомых из отряда жесткокрылых.

Описание 
Это водяные жуки, окаменелости которых датируются юрским и ранним меловым периодом.

Ссылки 
 Colymbothetidae in SYNOPSIS OF THE DESCRIBED COLEOPTERA OF THE WORLD

†
†
Вымершие жесткокрылые
Насекомые юрского периода
Насекомые мелового периода